Bozdoğan is een Turks district in de provincie Aydın en telt 33.843 inwoners (2018). Het district heeft een oppervlakte van 854,83 km².

Bevolkingsontwikkeling
De bevolkingsontwikkeling van het district is weergegeven in de onderstaande tabel.

In het jaar 2012 is Aydın door het gemeentelijke bestuur uitgeroepen tot een grootstedelijke gemeente. Dit hield voor Bozdoğan in dat de dorpen die voorheen tot Bozdoğan behoorden wijken van Bozdoğan werden waardoor de dorpsbewoners bij de volkstellingen na het jaar 2012 worden opgeteld bij de inwoners van de gemeente Bozdoğan.

District van Turkije
Aydın